Сезон 2018/19 на Английската висша лига е 27-ият сезон на Английската висша лига от основаването на първенството през 1992.

Сезонът започва на 10 август 2018 и приключва на 12 май 2019.
Отбора на Манчестър Сити е защитаващият шампион от предния сезон. Улвърхамптън Уондърърс, Кардиф Сити и Фулъм са трите отбора взели промоция за участие във Висшата лига. Те заместват Уест Бромич Албиън, Суонзи Сити и Стоук Сити, които изпадат в Чемпиъншип.

Отбори 
Двадесет отбора се състезават в лигата – първите седемнадесет отбора от предходния сезон и три отбора, които са промотирани от Чемпиъншип.

Отбори класирали се във Висшата лига

Първият клуб, който беше промотиран, беше Уулвърхемптън Уондърърс, след като Фулъм завършиха с 1: 1 срещу Брентфорд на 14 април 2018 г. Вълците ще играят във Висшата лига за първи път от сезон 2011 – 12. Те бяха също така са промотирани като шампиони в Чемпиъншип 2017/18, след като спечелиха титлата на 21 април 2018 г. след победа с 4: 0 срещу Болтън Уондърърс.

Вторият клуб, който е промотиран е отборът на Кардиф Сити, след като завършиха 0 – 0 срещу Рединг на 5 май 2018 г. Кардиф ще се състезават за втори път във Висшата лига, след като последно се състезаваха през сезон 2013/14.

Третият и последният промотиран отбор е отборът на Фулъм. Те се класираха след победата им на плейофите над Астън Вила с 1 – 0 на 26 май 2018 г. на стадион Уембли. Фулъм се завръщат във Висшата лига след сезон 2013/14.

Отбори изпаднали от Висшата лига

Първият отбор, който изпадна от Висшата лига е отборът на Стоук Сити, след загубата им срещу Кристъл Палас с 2 – 1 на 5 май 2018 г. Това беше първото изпадане на отбора от Висшата лига.

Вторият отбор, който изпадна от Висшата лига е отборът на Уест Бромич Албиън, след победата на Саутхамптън с 1 – 0 над Суонзи Сити.

Третият отбор изпаднал от Висшата лига е отборът на Суонзи Сити, които изпаднаха на 13 май 2018 г. след загубата им с 2 – 1 срещу вече изпадналия Стоук Сити.

Стадиони

Персонал и екипи

Класиране

Статистика

Голмайстори

Асистенции

Отличия

Източници 

2018/19